

Art et divertissement

Chansons 
 Give Me All Your Love, est une chanson du groupe Whitesnake, publiée en single en 1988.
 Give Me All Your Love, est une chanson du groupe Magic Affair, publiée en single en 1994.
 Give Me All Your Love, est une chanson de Paul Johnson, publiée en single en 2001.
 Give Me All Your Love, est une chanson de Madonna, publiée en single en 2012.

Voir aussi 
 Gimme All Your Lovin'

Homonymie de titre